Alto kan syfta på:
 Xerox Alto – den första arbetsstationen med inbyggd mus

Geografi

Italien 

 Alto, Piemonte, kommun, Piemonte, Provincia di Cuneo,

Mexiko 

 San Andrés, San Antonino el Alto,